Buddy Cianci – politico statunitense (1941–)
Hugo Cianci – calciatore francese (1989–)
Luigi Gatti detto Cianci – armonicista e cabarettista italiano (1920-2008)
Nello Cianci – ex calciatore italiano (1959–)
Serra dei Cianci – altura della provincia di Lecce